Хенераль-Рока (департамент, Кордова) — департамент в Аргентине в провинции Кордова
 Хенераль-Рока (департамент, Рио-Негро) — департамент в Аргентине в провинции Рио-Негро